Olfers  ist der Familienname folgender Personen:

 Benedikt von Olfers (1800–1876), deutscher Richter und Abgeordneter 
 Erminia von Olfers-Batocki (1876–1954), deutsche Schriftstellerin
 Hedwig von Olfers (1799–1891), deutsche Schriftstellerin
 Ignaz von Olfers (1793–1872), deutscher Gelehrter, Diplomat, Generaldirektor der Königlichen Museen Berlin
 Johann Heinrich von Olfers (1791–1855), deutscher Bankier und Oberbürgermeister von Münster
 Karl Olfers (1888–1968), deutscher  Politiker (SPD), MdL und Oberbürgermeister von Cuxhaven (1946–1955)
 Marie von Olfers (1826–1924), deutsche Schriftstellerin 
 Sibylle von Olfers (1881–1916), deutsche Kinderbuchillustratorin und -autorin, Erzieherin, Nonne